Зульц (нем. Sulz AG) — топоним.

Топонимы 

Австрия
 Зульц — община в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.
 Зульц — сельский населённый пункт в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия (община Вайтра).

Швейцария
 Зульц — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.
 Зульц — коммуна в Швейцарии, в кантоне Люцерн.

См. также 
 Зульц-им-Бургенланд — сельский населённый пункт в Австрии, в федеральной земле Бургенланд (община Герерсдорф-Зульц)  
 Зульц-им-Вайнфиртель
 Зульц-на-Неккаре

Ссылки